Werf Gusto, een scheepswerf
Gusto (bier), een biermerk
Gusto Leys, een Belgisch kunstschilder
Aqua Gusto, een attractie in een pretpark